Granges kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Granges-sur-Vologne, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Granges-sur-Lot, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Granges-sur-Baume, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Granges-sur-Aube, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Granges, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Granges, Ain, ort i kommunen Matafelon-Granges, Département de l'Ain, 
 Granges-d'Ans, kommun i departementet Dordogne, 
 Granges-la-Ville, kommun i departementet Haute-Saône, 
 Granges-le-Bourg, kommun i departementet Haute-Saône, 
 Granges-les-Beaumont, kommun i departementet Drôme,

Schweiz 

 Grenchen, ort och kommun, Solothurn, Bezirk Lebern, 
 Granges-près-Marnand, ort i kantonen Vaud, 
 Granges, Fribourg, kommun i kantonen Fribourg,